La Supercoupe d'Afrique 1982 est un match de football opposant le club algérien de la Jeunesse électronique de Tizi-Ouzou, vainqueur de la Coupe des clubs champions africains 1981, au club camerounais de l'Union sportive de Douala, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1981, dans le cadre d'un tournoi amical nommé Tournoi de la Fraternité.

Histoire 
La Supercoupe d'Afrique est un concept remontant déjà aux années 1970, lorsque le Conseil supérieur du sport en Afrique organise une Coupe de la Solidarité africaine opposant le club guinéen du Hafia FC, vainqueur de la Coupe des clubs champions africains 1977, aux Nigérians de l'Enugu Rangers, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1977. Le trophée est offert par le président gabonais Omar Bongo. Les Guinéens ne se présenteront pas au match en mai 1978 à Libreville.

Quelques années plus tard, une Supercoupe est organisée le 27 janvier 1982 sous l'impulsion de l'Africa Sports ; la rencontre sert également de demi-finale pour le Tournoi de fraternité-Trophée de la paix organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle oppose le club algérien de la Jeunesse électronique de Tizi-Ouzou vainqueur de la Coupe des clubs champions africains 1981 aux Camerounais de l'Union Douala, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1981. Le journal France Football publie avant le match : . 

Les Algériens s'imposent sur le score de 4-3 lors de la séance de tirs au but, après un match nul (1-1) ; Arezki Meghrici inscrit le but pour le JET et le capitaine Mouloud Iboud reçoit le trophée des mains du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny.

A l'instar de la Supercoupe d'Europe de football 1972, cette édition n'est pas reconnue officiellement. Depuis 1993, la Supercoupe d'Afrique est organisée officiellement par la Confédération africaine de football.

Feuille de match

Références 
 

1972
Événement sportif international en Côte d'Ivoire
Football à Abidjan
Jeunesse sportive de Kabylie (football)
Football en 1982
1982 en Côte d'Ivoire
Sport en janvier 1982